Dit is een lijst van planetoïden 94501-94600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94501) - || 2001 UN56 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94502) - || 2001 UV59 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94503) - || 2001 UW64 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94504) - || 2001 UE65 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94505) - || 2001 UF67 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94506) - || 2001 UX74 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94507) - || 2001 UC75 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94508) - || 2001 UL76 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94509) - || 2001 UF81 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94510) - || 2001 UO82 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94511) - || 2001 UA84 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94512) - || 2001 US90 || 21 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94513) - || 2001 UC99 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94514) - || 2001 UZ105 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94515) - || 2001 UQ107 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94516) - || 2001 UA109 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94517) - || 2001 UH109 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94518) - || 2001 UQ109 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94519) - || 2001 UY110 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94520) - || 2001 UF112 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94521) - || 2001 UA113 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94522) - || 2001 UH113 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94523) - || 2001 UM121 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94524) - || 2001 UR121 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94525) - || 2001 UV122 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94526) - || 2001 UL130 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94527) - || 2001 UA136 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94528) - || 2001 UO142 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94529) - || 2001 UK145 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94530) - || 2001 US146 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94531) - || 2001 UZ152 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94532) - || 2001 UZ154 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94533) - || 2001 UD155 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94534) - || 2001 UB156 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94535) - || 2001 UA157 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94536) - || 2001 UV157 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94537) - || 2001 UV158 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94538) - || 2001 UQ160 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94539) - || 2001 US164 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94540) - || 2001 UF171 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94541) - || 2001 UF172 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94542) - || 2001 UK172 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94543) - || 2001 UX174 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94544) - || 2001 UB179 || 24 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94545) - || 2001 UU188 || 17 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94546) - || 2001 UY202 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94547) - || 2001 UD205 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94548) - || 2001 VP4 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94549) - || 2001 VV5 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94550) - || 2001 VM13 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94551) - || 2001 VQ13 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94552) - || 2001 VR13 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94553) - || 2001 VA14 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94554) - || 2001 VN14 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94555) - || 2001 VR14 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94556) Janstarý || 2001 VG17 || 11 november 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (94557) - || 2001 VQ18 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94558) - || 2001 VP21 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94559) - || 2001 VV22 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94560) - || 2001 VN23 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94561) - || 2001 VT24 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94562) - || 2001 VJ28 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94563) - || 2001 VY29 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94564) - || 2001 VT30 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94565) - || 2001 VH32 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94566) - || 2001 VP34 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94567) - || 2001 VD35 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94568) - || 2001 VM39 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94569) - || 2001 VF42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94570) - || 2001 VG42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94571) - || 2001 VP42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94572) - || 2001 VQ42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94573) - || 2001 VW42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94574) - || 2001 VM43 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94575) - || 2001 VV44 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94576) - || 2001 VZ44 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94577) - || 2001 VU45 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94578) - || 2001 VB46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94579) - || 2001 VE46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94580) - || 2001 VN46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94581) - || 2001 VQ46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94582) - || 2001 VW46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94583) - || 2001 VG47 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94584) - || 2001 VL47 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94585) - || 2001 VW47 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94586) - || 2001 VM48 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94587) - || 2001 VH53 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94588) - || 2001 VX57 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94589) - || 2001 VZ57 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94590) - || 2001 VP58 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94591) - || 2001 VS59 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94592) - || 2001 VV60 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94593) - || 2001 VX61 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94594) - || 2001 VU63 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94595) - || 2001 VT65 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94596) - || 2001 VW71 || 14 november 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (94597) - || 2001 VT72 || 12 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94598) - || 2001 VU72 || 12 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94599) - || 2001 VY79 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94600) - || 2001 VE80 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten